RTP kan vara 

Rádio e Televisão de Portugal
Real-time Transport Protocol